Staatsarchiv Freiburg steht für:

 Staatsarchiv Freiburg (Deutschland) für den Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg
 Staatsarchiv Freiburg (Schweiz) für den Kanton Freiburg